Семён Власов () — российский музыкант и аранжировщик.

Биография 
Родился 17 июня 1993 года в городе Макаров, в Сахалинской области. Прадед Семёна приехал на остров Сахалин в 1946 году после возвращения с Великой Отечественной Войны. Отец Власов Александр Ильич работал тренером по лёгкой атлетике.

Образование 
 2008—2012 гг. — Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского — отделение фортепиано
 2012—2017 гг. — Уральская государственная консерватория им. Мусоргского. Специальность: фортепиано. (Класс профессора, заслуженной артистки РФ — Н. Я. Атлас)
 2011 г. — Участие в мастер-классах Андрея Гаврилова (Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского)
 2013 г. — Участие в мастер-классах Дмитрия Башкирова (Санкт-Петербургский дом музыки)
 2013 г. — Участие в мастер-классах А. Сандлера (в рамках проекта «Река Талантов» Санкт-Петербургского дома музыки)
 2014 г. — Участие в мастер-классах Михаила Аркадьева (Уральская государственная консерватория им. Мусоргского)
 2015 г. — Участие в Мастер-классах Валентины Лисицы (Уральская государственная консерватория им. Мусоргского)

Награды 
 I премия на международном конкурсе им. Пьетро Ардженто в Италии (2009 г.)
 III премия на конкурсе им. Марии Юдиной (Санкт-Петербург, 2011 г.)
 II премия на конкурсе «Русский сезон» (г. Екатеринбург, 2012 г.)
 I премия на конкурсе им. С. Рахманинова (Италия, 2013 г.)
 I премия на международном конкурсе в г. Клингенталь (Германия, 2015 г.) в составе ансамбля «Fantango»

Концертная деятельность 
Начиная с периода учёбы в музыкальном училище, занимался активной концертной деятельностью в качестве солиста на площадках Екатеринбурга, Свердловской области, а также других городов России, среди которых: Челябинск, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Тверь. Был первым на Урале исполнителем произведений композиторов Л. Лядовы и С. Сиротина. Также неоднократно выступал с различными оркестрами, среди которых:
 Симфонический оркестр музыкального училища им. П. И. Чайковского (дир. В. Петушков)
 Оркестр русских народных инструментов музыкального училища им. П. И. Чайковского (дир. А. Заинчуковский)
 Народный оркестр «Звезды Урала» (дир. Л. Шкарупа)
 Камерный оркестр «B-A-C-H» (дир. А. Доркин)
 Концертный симфонический оркестр Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского (дир. А. Шабуров)
 Уральский академический симфонический оркестр (дир. Энхе)
 Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр (дир. М. Федотов)

Концертная жизнь включает в себя не только исполнение классической музыки. Также является участником ансамбля «Fantango», в составе которого стал обладателем 1 премии на международном конкурсе в г. Клингенталь (Германия, 2015 г.). Творческая жизнь коллектива очень разнообразна и включает в себя не только концерты на площадках Екатеринбурга, но и гастроли по разным городам России.
Также занимается композицией и аранжировкой. Среди работ — авторские произведения, транскрипции для фортепиано, аранжировки для ансамбля.

Ссылки 
 Семён Власов — Санкт-Петербургский Дом музыки
 G. Gershwin: Rhapsody in Blue, Simon Vlasov (Piano)
 A. Tsfasman: Suite for Piano and Orchestra, Simon Vlasov (Piano)

Композиторы России
Пианисты России